Psyllobora taedata LeConte, 1860
 Psyllobora taedata Leng, 1903